Академия наук Института Болоньи (или Болонская академия наук, ) — академия, учреждённая в Болонье (Италия) в 1714 году. Тесно связана с Болонским университетом.

История 

Около 1690 года итальянский студент Эустакио Манфреди (Eustachio Manfredi, 1674–1739, впоследствии известный математик и астроном) учредил в Болонье математическое общество, которое назвал «Академией беспокойных» (Academy degli Inquieti). Вскоре он стал привлекать на заседания общества медиков и учёных других специальностей. Общество приобрело некоторую известность и поддержку, в 1704 году оно обрело более формальную структуру, с назначением председателя и секретаря. Большую поддержку оказал обществу учёный-любитель граф Марсильи, уроженец Болоньи; он предоставил для заседаний свой дом, а в 1714 году добился создания Болонской академии наук, куда вошло общество, основанное Манфреди, а также ранее созданная Марсильи Болонская академия изящных искусств (Accademia di Belle Arti di Bologna).

Первоначально Академия наук включала только музей, который одновременно был учебным заведением и назывался Институтом. В Институте были учреждены пять профессорских кафедр. Марсильи планировал, что Академия и её Институт будет проводить научные исследования, развивая достижения Галилея и Ньютона, однако первое время деятельность Академии ограничивалась общением учёных и устройством научным развлечений и лекций для посетителей. В 1725 году была построена башня астрономической обсерватории, затем были введены в строй типография, библиотека, мастерские и лаборатории. Болонская академия наладила связь с Парижской академией и Лондонским королевским обществом. Интересно, что структура созданной в это же время Петром I Российской академии была похожа на Болонскую академию, роль музея играла Кунсткамера.

Марсильи умер в 1730 году, но развитие деятельности академии продолжалось. Значительную поддержку оказывал римский Папа Бенедикт XIV, также уроженец Болоньи. В 1745 году институт открыл хорошо оборудованный кабинет физики. Одним из членов Института в 1732 году стала Лаура Басси, вторая европейская женщина, получившая высшее образование (первой была Эмили дю Шатле). В 1763 году М. В. Ломоносов передал Болонской Академии наук сборник из девяти своих работ (в том числе «Явление Венеры на Солнце»)  с дарственной надписью на латинском языке: «Знаменитейшей Болонской академии наук автор». В 1764 году Ломоносов был избран почётным членом Академии. В конце XVIII века общеевропейскую славу получил болонский врач Луиджи Гальвани, открывший «животное электричество».

В эпоху наполеоновских войн деятельность Академии была временно приостановлена (1804 год). и возобновлена в 1829 году. Серьёзные трудности Институт испытал и в период объединения Италии (1859 год). Некоторое оживление деятельности произошло на рубеже XIX—XX веков (Аугусто Риги, Джованни Капеллини, Гульельмо Маркони). В начале XX века был создан новый факультет гуманитарных наук, руководимый Джозуэ Кардуччи и Джованни Пасколи, в том числе появились правоведы.

Современная деятельность 
Академия сегодня публикует оригинальные работы в области гуманитарных и естественных наук, организует конференции. В совместных с университетом Болоньи семинарах принимают участие около 1500 учёных ежегодно.

Члены Академии делятся на 8 тематических секций — 4 по естественным наукам и 4 по гуманитарным.
 Математика, физика, химия, геология.
 Технические науки.
 Биология.
 Медицина.
 История и филология.
 Право, экономика, финансы.
 Философия, педагогика, антропология.
 Политические и социальные науки.

Некоторые известные члены и члены-корреспонденты Академии 

 Арцела, Чезаре
 Байи, Жан Сильвен
 Басси, Лаура
 Витали, Джузеппе
 Этьен Вольф 
 Герман, Якоб
 Дирр, Адольф
 Капеллини, Джованни
 Кардуччи, Джозуэ
 Кюри, Мария
 Лободанов, Александр Павлович
 Ломоносов, Михаил Васильевич
 Маркони, Гульельмо
 Менделеев, Дмитрий Иванович
 Монти, Гаэтано Лоренцо
 Морганьи, Джованни Баттиста
 Пасколи, Джованни
 Риги, Аугусто
 Чебышёв, Пафнутий Львович
 Шильцев, Владимир Дмитриевич
 дю Шатле, Эмили
 Эйнштейн, Альберт
 Эко, Умберто

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт академии  

Болонский университет
Организации, основанные в 1714 году
Появились в 1714 году в Италии
1714 год в науке
Академии наук
Академии Италии
История Болоньи
Организации Болоньи
Образование в Болонье
Наука в Болонье
Болонский университет